La ciudad de Líria tiene dos estaciones de ferrocarril que llevan el nombre de la ciudad:

Estación de Líria (Renfe), estación terminal de la primitiva red de Cercanías Valencia, fuera de servicio desde el 1 de enero de 1985.
Estación de Llíria (Metrovalencia), estación terminal de la línea 1 de Metrovalencia.